Amateurliga 1950/51 steht für:

 Fußball-Amateurliga Berlin 1950/51
 Fußball-Amateurliga Hamburg 1950/51
 Amateuroberliga Niedersachsen 1950/51
 Fußball-Amateurliga Bremen 1950/51